Schäzler oder Schaezler steht für:

 Schaezler (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schaezlerpalais, Gebäude in Augsburg, Bayern

Schäzler oder Schaezler ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Scheer-Schäzler (* 1939), österreichische Amerikanistin
 Emilie Schaezler (1802–1852), deutsche Philanthropin
 Ferdinand Benedikt Schaezler (1795–1856), deutscher Bankier und Unternehmer
 Johann Lorenz von Schaezler (1762–1826), Augsburger Bankier
 Karl Schaezler (1900–1980), deutscher Publizist und Redakteur
 Konstantin von Schaezler (1827–1880), deutscher katholischer Theologe
 Ludwig Karl von Schaezler (1800–1861), deutscher Bankier
 Wolfgang von Schaezler (1880–1967), deutscher Jurist und Gutsverwalter

Siehe auch:
 Schätzler
 Schätzl